Rigby ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Rigby (* 1951), US-amerikanischer Fußballspieler
 Cam Rigby (* 1978), australischer Basketballspieler
 Cathy Rigby (* 1952), US-amerikanische Turnerin und Schauspielerin
 Emma Rigby (* 1989), britische Schauspielerin
 Edward Rigby (1879–1951), britischer Charakterdarsteller
 Gerard Rigby, britischer Eiskunstläufer
 Jason Rigby (* 1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Joe Rigby (1940–2019), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist

 Lee Rigby (1987–2013), britischer Soldat, siehe Mordfall Lee Rigby
 Nicholas Rigby (1800–1886), britischer Priester
 Paul Rigby (1924–2006), australischer Cartoonist

 Richard Rigby (1722–1788), britischer Politiker
 Sean Rigby (* 1989), britischer Schauspieler
 Terence Rigby (1937–2008), britischer Schauspieler

Rigby bezeichnet außerdem:
 Rigby (Idaho), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Mount Rigby, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Eleanor Rigby, ein Lied der Gruppe The Beatles